Jméno a příjmení Pavel Dlouhý má více nositelů:

 Pavel Dlouhý (* 1953) – český podnikatel a politik z Hluboké nad Vltavou
 Pavel Dlouhý (fotbalista) (* 1963) – český fotbalista
 Pavel Dlouhý (strojní inženýr) (* 1946) – český strojní inženýr